Rada Naczelna ZHP – władza naczelna – uchwałodawcza Związku Harcerstwa Polskiego. 

Do 1964 nosiła nazwę Naczelnej Rady Harcerskiej.

Kompetencje Rady Naczelnej ZHP 
Rada Naczelna ZHP:
w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku,
 określa zasady przynależności członków ZHP do poszczególnych grup metodycz-nych i do jednostek organizacyjnych ZHP,
 decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą,
 określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane,
 zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,
 ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych,
 dokonuje corocznej oceny działalności Głównej Kwatery ZHP i przekazuje ją do Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP,
 opiniuje budżet Głównej Kwatery ZHP,
 określa wysokość składek członkowskich,
 opiniuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację,
 w przypadku nieudzielenia absolutorium członkom Głównej Kwatery ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP,
 określa zasady ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP,
 w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP a także członków pozostałych władz naczelnych,
 określa zasady i sposób finansowania władz ZHP,
 decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach,
 ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku,
 wykonuje inne zadania określone w Statucie..

Zasady działania 
Rada Naczelna ZHP zbiera się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją Przewodniczący ZHP lub osoba przez niego upoważniona. Radę Naczelną może zwołać także Centralna Komisja Rewizyjna ZHP z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady (kiedyś 1/4 członków) albo 1/3 komendantów chorągwi.

W obradach Rady Naczelnej uczestniczą z głosem doradczym Naczelnik ZHP i pozostali członkowie Głównej Kwatery ZHP, przedstawiciele Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP oraz komendanci chorągwi. 

Dawniej w pracach Rady z głosem doradczym brali udział także komendanci centralnych szkół organizacyjnych, kierownicy centralnych placówek harcerskich oraz redaktorzy naczelni pism harcerskich.

Komisje i zespoły 
Rada Naczelna sama określa swoją organizację i sposoby działania. W kadencji 2022-2026 Rada przyjęła inną koncepcję pracy niż dotychczas, w której nie ma komisji, a w zamian za to powołane zostały zespoły stałe (działające przez okres kadencji i odpowiedzialne ze zagadnienia o zbliżonej tematyce), zespoły tematyczne (tworzone na okres kadencji lub na czas nieokreślony, odpowiedzialne za zagadnienie związane z działaniem wszystkich zespołów stałych) oraz, jak do tej pory, jeden zespół doraźny (zespoły doraźne mają być odpowiedzialne za konkretne zagadnienie o charakterze organizacyjnym lub wykraczające poza zakres działania jednego zespołu stałego).

W poszczególnych kadencjach Rada powoływała:

 w kadencji 2022–2026:
 zespół stały ds. metodycznych i programowych,
 zespół stały ds. ideowych i społecznych,
 zespół stały ds. pracy z kadrą,
 zespół stały ds. organizacyjnych i finansowych,
 zespół tematyczny ds. strategii ZHP,
 zespół tematyczny ds. komunikacji,
 zespół doraźny ds. przeglądu uchwał Rady Naczelnej;
 w kadencji 2017–2022 – cztery komisje:
 komisję ds. wsparcia programowo-metodycznego,
 komisję ds. pracy z kadrą,
 komisję ds. społecznych,
 komisję ds. zarządzania organizacją;

 w kadencji 2013–2017 – cztery komisje:
 komisję ds. wsparcia drużynowych,
 komisję ds. pracy z kadrą,
 komisję ds. społecznych,
 komisję ds. zarządzania organizacją; 

 w kadencji 2009–2013 – cztery komisje:
 komisję prawną,
 komisję programową,
 komisję ekonomiczną,
 komisję zewnętrznych warunków funkcjonowania organizacji;

 w kadencji 2005–2009 – cztery stałe komisje:
 komisję statutowo-regulaminową,
 komisję ds. programu i pracy z kadrą,
 komisję ds. zarządzania i finansów,
 komisję ds. wizerunku i rozwoju liczebnego;

 w kadencji 2001–2005 – trzy stałe komisje:
 komisję statutowo-regulaminową,
 komisję programowo-metodyczną,
 komisję ekonomiczną.

Skład Rady Naczelnej ZHP 
W skład Rady Naczelnej ZHP wchodzi:
 Przewodniczący ZHP,
 1-3 wiceprzewodniczących ZHP,
 30–40 członków Rady Naczelnej wybieranych przez Zjazd ZHP.
Liczbę członków Rady Naczelnej wybieranych przez Zjazd ZHP z poszczególnych chorągwi, a także szczegółowe zasady wyborów określa każdorazowo Zjazd ZHP. W wypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Rady Naczelnej, wybór uzupełniający jest dokonywany przez Radę Naczelną na wniosek właściwej rady chorągwi.

W latach 80. Rada Naczelna liczyła nawet do 97 członków i wybierała ze swojego grona 7-osobowe Prezydium, w tym Naczelnika ZHP i jego Zastępców, którzy tworzyli 5-osobową Główną Kwaterę ZHP.

Skład RN wybranej przez XLII Zjazd ZHP (od 21 maja 2022) 
(33 osoby)
 hm. Krzysztof Pater - przewodniczący ZHP
 hm. Aleksandra Gawlikowska - Sroka - wiceprzewodnicząca ZHP
 hm. Tomasz Huk - wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Grzegorz Całek - Chorągiew Stołeczna
 hm. Mateusz Chmielewski - Chorągiew Stołeczna
 hm. Krzysztof Cogiel - Chorągiew Śląska - koordynator zespołu stałego ds. organizacyjnych i finansowych
 hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel - Chorągiew Dolnośląska
 hm. Lucyna Czechowska - Chorągiew Kujawsko-Pomorska - koordynatorka zespołu stałego ds. metodycznych i programowych
 hm. Kamil Domański - Chorągiew Dolnośląska
 hm. Tomasz Fliszkiewicz - Chorągiew Mazowiecka
 hm. Dobromir Gierańczyk - Chorągiew Łódzka
 hm. Patrycja Gołębiowska - Chorągiew Krakowska - koordynatorka zespołu stałego ds. pracy z kadrą
 hm. Magdalena Górna-Prudel - Chorągiew Śląska
 hm. Maciej Grunt - Chorągiew Zachodniopomorska
 hm. Ilona Jaworska - Chorągiew Mazowiecka
 phm. Lesław Józefowicz - Chorągiew Ziemi Lubuskiej
 phm. Helena Anna Jędrzejczak - Chorągiew Stołeczna
 hm. Artur Lemański - Chorągiew Gdańska
 hm. Magdalena Łuszcz - Chorągiew Krakowska
 hm. Rafał Maćkowiak - Chorągiew Wielkopolska
 phm. Mikołaj Matynia - Chorągiew Kielecka
 hm. Wojciech Miazga - Chorągiew Lubelska
 hm. Magda Pabin-Majchrzak - Chorągiew Wielkopolska
 phm. Barbara Ponicka - Chorągiew Opolska
 hm. Adam Pyjor - Chorągiew Warmińsko-Mazurska
 hm. Tomasz Rybarczyk - Chorągiew Wielkopolska
 hm. Andrzej Sawuła - Chorągiew Gdańska - koordynator zespołu stałego ds. ideowych i społecznych
 phm. Leszek Siemienowicz - Chorągiew Białostocka
 hm. Grzegorz Skonieczny - Chorągiew Białostocka
 hm. Marek Skuczeń - Chorągiew Śląska
 hm. Justyna Świstek - Chorągiew Łódzka
 hm. Szymon Wiśniewski - Chorągiew Kujawsko-Pomorska
 hm. Dariusz Wasyl - Chorągiew Podkarpacka (do 25 czerwca 2022 r.)

Poprzednie składy Rady Naczelnej

Skład RN wybranej przez XL Zjazd ZHP (9 grudnia 2017 - 20 maja 2022) 
(30 członków)
 hm. Dariusz Supeł – przewodniczący ZHP
 hm. Dorota Całka – wiceprzewodnicząca ZHP
 hm. Jacek Kaflowski – wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Joanna Struś-Prokop – wiceprzewodnicząca ZHP
 hm. Marcin Adamski – Chorągiew Stołeczna ZHP (do 15 marca 2019)
hm. Marian Antonik – Chorągiew Opolska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – od 25 maja 2019)
 phm./hm. Karol Bikowski – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Wojciech Cabaj – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (do 10 grudnia 2020)
hm. Stanisław Dubiel – Chorągiew Dolnośląska ZHP, wiceprzewodniczący komisji ds. zarządzania organizacją
 phm./hm. Michał Dymek – Chorągiew Lubelska ZHP
 pwd. Łukasz Fabich – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP (do 4 listopada 2018)
hm. Anna Franik – Chorągiew Krakowska ZHP (wybrana w trakcie kadencji – od 13 grudnia 2020)
hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska ZHP (do 29 czerwca 2020)
hm. Magdalena Górna-Prudel – Chorągiew Śląska ZHP, wiceprzewodnicząca komisji ds. pracy z kadrą
 hm. Adam Hadław – Chorągiew Podkarpacka ZHP (do 9 września 2021)
 phm./hm. Anna Hawrylak – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Gabriela Jaskulska – Chorągiew Wielkopolska ZHP, wiceprzewodnicząca komisji ds. wsparcia programowo-metodycznego
ks. hm. Marek Jasianek – Chorągiew Wielkopolska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – od 25 stycznia 2020)
 hm. Ilona Jaworska – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Rafał Jurczyk – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Agnieszka Kępa – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
 hm. Łukasz Kochowski – Chorągiew Gdańska ZHP (do 3 lutego 2020)
phm./hm. Paweł Kolczyński – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – od 13 grudnia 2020)
hm. Robert Konarski – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka ZHP, wiceprzewodniczący komisji ds. społecznych
 hm. Michał Landowski – Chorągiew Stołeczna ZHP, przewodniczący komisji ds. społecznych
hm. Artur Lemański – Chorągiew Gdańska ZHP, przewodniczący komisji ds. wsparcia programowo-metodycznego od marca 2021 (wybrany w trakcie kadencji – od 17 stycznia 2021)
 hm. Paulina Lew – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 phm./hm. Magdalena Łuszcz – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Mariusz Maciów – Chorągiew Śląska ZHP, przewodniczący komisji ds. zarządzania organizacją
 hm. Adam Malarz – Chorągiew Śląska ZHP, przewodniczący komisji ds. wsparcia programowo-metodycznego (do 25 maja 2019)
hm. Marcin Maryl – Chorągiew Stołeczna ZHP (wybrany w trakcie kadencji – od 14 marca 2021)
phm. Mikołaj Matynia – Chorągiew Kielecka ZHP (wybrany w trakcie kadencji – od 26 lutego 2022)
hm. Adam Niepokój – Chorągiew Kielecka ZHP (wybrany w trakcie kadencji – od 16 listopada 2019, do 21 listopada 2021)
 hm. Artur Ośko – Chorągiew Opolska ZHP, przewodniczący komisji ds. pracy z kadrą (do 25 maja 2019)
 hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka ZHP (do 18 kwietnia 2019)
 hm. Dariusz Potasznik – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Andrzej Sawuła – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Marek Skuczeń – Chorągiew Śląska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – od 25 maja 2019)
 hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Maciej Siwiak – Chorągiew Wielkopolska ZHP (do 14 listopada 2019)
 hm. Jarosław Słoma – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (do 20 lutego 2020)
 hm. Tomasz Tomczyk – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Szymon Wiśniewski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (wybrany w trakcie kadencji - od 17 kwietnia 2021)
hm. Dariusz Zajączkowski – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, przewodniczący komisji ds. wsparcia programowo-metodycznego w 2019–2021 (wybrany w trakcie kadencji – od 4 listopada 2018)

Skład RN wybranej przez XXXVIII Zjazd ZHP (6 grudnia 2013 – 8 grudnia 2017) 
(33 osoby)
 hm. Dariusz Supeł – przewodniczący ZHP
 hm. Jolanta Kreczmańska – wiceprzewodnicząca ZHP
 hm. Marian Antonik – wiceprzewodniczący ZHP
 phm. Marek Balon – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Mariusz Brzozowski – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Dariusz Brzuska – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Dorota Całka – Chorągiew Stołeczna ZHP – przewodnicząca komisji ds. pracy z kadrą
 hm. Mateusz Cebula – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Henryk Chrobak – Chorągiew Krakowska ZHP – wiceprzewodniczący komisji ds. zarządzania organizacją
 hm. Jakub Cichocki – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – wiceprzewodniczący komisji ds. pracy z kadrą
 hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel – Chorągiew Dolnośląska ZHP (wybrana w trakcie kadencji – uchwała z 25 kwietnia 2015)
 hm. Stanisław Dubiel – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 phm. Michał Dymek – Chorągiew Lubelska ZHP
 hm. Tomasz Fliszkiewicz – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Sławomir Gajda – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Adam Hadław – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 ks. hm. Marek Jasianek – Chorągiew Wielkopolska ZHP – wiceprzewodniczący komisji ds. społecznych
 hm. Gabriela Jaskulska – Chorągiew Wielkopolska ZHP – wiceprzewodnicząca komisji ds. wsparcia drużynowych
 hm. Rafał Jurczyk – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – uchwała z dnia 3 grudnia 2016 r.)
 hm. Jacek Kaflowski – Chorągiew Opolska ZHP
 hm. Robert Konarski – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Iwona Kręczkowska – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Michał Landowski – Chorągiew Stołeczna ZHP
 phm. Mariusz Maciów – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Adam Malarz – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Wojciech Mokwa – Chorągiew Gdańska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – uchwała z 25 kwietnia 2015)
 hm. Łukasz Rycharski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 hm. Agnieszka Rytel – Chorągiew Łódzka ZHP – przewodnicząca komisji ds. wsparcia drużynowych
 hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka ZHP – przewodniczący komisji ds. społecznych
 hm. Piotr Walburg – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 hm. Andrzej Walusiak – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Piotr Wychowaniec – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Dariusz Zajączkowski – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Byli członkowie Rady:
 hm. Artur Glebko – Chorągiew Gdańska ZHP – przewodniczący komisji ds. zarządzania organizacją (zrezygnował w trakcie kadencji w związku z wyborem na funkcję komendanta chorągwi – uchwała z 25 kwietnia 2015 r.)
 hm. Maciej Grzemski – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Zbigniew Paweł Skupiński – Chorągiew Dolnośląska ZHP – (zrezygnował w trakcie kadencji  w związku z wyborem na funkcję komendanta chorągwi – uchwała z 25 kwietnia 2015 r.)

Skład RN wybranej przez XXXVI Zjazd ZHP (5 grudnia 2009 – 5 grudnia 2013) 
(36 osób, w tym jeden vacat)
 prof. zw. dr hab. hm. Adam Massalski – Przewodniczący ZHP
 hm. Rafał M. Socha – wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Dariusz Supeł – wiceprzewodniczący ZHP
 phm. Marek Balon – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Mariusz Bezdzietny – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Dariusz Brzuska – Chorągiew Stołeczna ZHP – przewodniczący Komisji Prawnej
 hm. Jakub Cichocki – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
 hm. Krystyna Chowaniec – Chorągiew Podkarpacka ZHP – przewodnicząca Komisji Zewnętrznych Warunków Funkcjonowania Organizacji
 hm. Tomasz Fliszkiewicz – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Sławomir Gajda – Chorągiew Śląska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – uchwała z 23 czerwca 2012)
 hm. Dorota Górska – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Krzysztof Jaruga – Chorągiew Lubelska ZHP
 ks. hm. Marek Jasianek – Chorągiew Wielkopolska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – uchwała z 23 czerwca 2012)
 hm. Gabriela Jaskulska – Chorągiew Wielkopolska ZHP – wiceprzewodnicząca Komisji Programowej
 hm. Marcin Jurkowski – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Robert Konarski – Chorągiew Mazowiecka ZHP – wiceprzewodniczący Komisji Prawnej
 hm. Michał Kordecki – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Krzysztof Kowalski – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 hm. Wiesław Laskowski – Chorągiew Gdańska ZHP – przewodniczący Komisji Programowej
 hm. Dorota Łoś – Chorągiew Gdańska ZHP – wiceprzewodnicząca Komisji Zewnętrznych Warunków Funkcjonowania Organizacji
 hm. Adam Malarz –  Chorągiew Śląska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – uchwała z 21 kwietnia 2012)
 hm. Emanuel Merz – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Ewa Miękina – Chorągiew Kielecka ZHP
 phm. Łukasz Palczewski – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Krzysztof Pędziwiatr – Chorągiew Opolska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – uchwała z 23 czerwca 2012)
 hm. Tomasz Pękalski – Chorągiew Stołeczna ZHP – przewodniczący Komisji Ekonomicznej (od 2012), wiceprzewodniczący Komisji Ekonomicznej (2009-2012)
 hm. Łukasz Rycharski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Krzysztof Synowiec – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka ZHP – wiceprzewodniczący Komisji Ekonomicznej (od 2012)
 phm. Piotr Walburg – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (wybrany w trakcie kadencji – uchwała z 17 grudnia 2011)
 phm. Andrzej Walusiak – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Zbigniew Warzyński – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Łukasz Więcek – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Krzysztof Wojtas – Chorągiew Dolnośląska ZHP
Byli członkowie Rady:
 hm. Maciej Bandurski – Chorągiew Opolska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 23 czerwca 2012)
 hm. Andrzej Jąderko – Chorągiew Śląska ZHP – przewodniczący Komisji Ekonomicznej (2009-2012) (utracił członkostwo w trakcie kadencji – uchwała z 21 kwietnia 2012)
 hm. Jadwiga Kosakowska – Chorągiew Śląska ZHP (zrezygnowała w trakcie kadencji – uchwała z 18 czerwca 2011)
 phm. Piotr Paterek – Chorągiew Wielkopolska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 23 czerwca 2012)
 hm. Jarosław Słoma – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 17 grudnia 2011)
 hm. Robert Zienkiewicz – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 17 grudnia 2011)

Skład RN wybranej przez XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP (9 września 2007 – 4 grudnia 2009) 
(37 osób)
 prof. zw. dr hab. hm. Adam Massalski – Przewodniczący ZHP
 hm. Anna Kirkiewicz – wiceprzewodnicząca ZHP
 hm. Andrzej Starski – wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Maciej Szafrański – wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Tomasz Antosiak – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Danuta Aszyk – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 phm. Piotr Brzozowski – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Dariusz Brzuska – Chorągiew Stołeczna ZHP
 phm. Lucjan Brudzyński – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Krystyna Chowaniec – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Tomasz Cieplucha – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Waldemar Dolata – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 phm. Urszula Figura – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Tomasz Fliszkiewicz – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Paweł Grabka – Chorągiew Krakowska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 16 marca 2008)
 phm. Wiktor Gruszka – Chorągiew Wielkopolska ZHP – przewodniczący komisji ds. wizerunku i rozwoju liczebnego
 hm. Piotr Janowski – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Andrzej Jąderko – Chorągiew Śląska ZHP – przewodniczący komisji ds. zarządzania i finansów
 hm. Bożena Kamińska – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Wojciech Konieczny – Chorągiew Gdańska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 8 marca 2009)
 hm. Katarzyna Krawczyk – Chorągiew Mazowiecka ZHP – przewodnicząca komisji ds. programu i pracy z kadrą
 phm. Maria Leńczuk – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Zdzisław Łatko – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 phm. Joanna Maternik – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Emanuel Merz – Chorągiew Krakowska ZHP (od 15 listopada 2008)
 hm. Ewa Miękina – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Agnieszka Miszczak – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Tomasz Naganowski – Chorągiew Wielkopolska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 16 marca 2008)
 phm. Mateusz Nowak – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 hm. Tomasz Pękalski – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Ryszard Rutkowski – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
 phm. Łukasz Rycharski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 hm. Rafał M. Socha – Chorągiew Wielkopolska ZHP – przewodniczący komisji statutowo-regulaminowej
 hm. Marek Skrzydlewski – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Anna Kirkiewicz – wiceprzewodnicząca ZHP
 hm. Andrzej Starski – wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Maciej Szafrański – wiceprzewodniczący ZHP
 pwd. Tomasz Sych – Chorągiew Lubelska ZHP
 hm. Krzysztof Synowiec – Chorągiew Kielecka ZHP
 ks. hm. Józef Turoń – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Zbigniew Warzyński – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Artur Zięba – Chorągiew Śląska ZHP

Skład RN wybranej przez XXXIII Zjazd ZHP (4 grudnia 2005 – 9 września 2007) 
(41 osób)
 hm. Andrzej Borodzik – Przewodniczący ZHP
 hm. Mariusz Jachta – wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Anna Kirkiewicz – wiceprzewodnicząca ZHP
 hm. Rafał Klepacz – wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Mariusz Brzozowski – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Zdzisła Łatko – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Łukasz Nowicki – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Sławomir Waś – Chorągiew Dolnośląska ZHP – przewodniczący komisji ds. zarządzania i finansów
 phm. Lucjan „Cyryl” Brudzyński – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Wojciech Konieczny – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Tomasz Łebek – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Ewa Miękina – Chorągiew Kielecka ZHP
 phm. Krzysztof Synowiec – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Andrzej Grabowski – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Andrzej Żugaj – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Waldemar Dolata – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 hm. Jaromir Durczewski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 16 czerwca 2007)
 phm. Łukasz Rycharski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (od 16 czerwca 2007)
 phm. Katarzyna Kawerska – Chorągiew Lubelska ZHP
 hm. Tomasz Cieplucha – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Agnieszka Miszczak – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Marek Skrzydlewski – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Artur Brzyski – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Katarzyna Krawczyk – Chorągiew Mazowiecka ZHP – przewodnicząca komisji ds. programu i pracy z kadrą
 phm. Krzysztof Parobczy – Chorągiew Opolska ZHP
 phm. Agnieszka Bernacka – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 pwd. Robert Nowiński – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 ks. hm. Józef Turoń – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Rafał Bednarczyk – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Tomasz Grodzki – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Andrzej Starski – Chorągiew Stołeczna ZHP – przewodniczący komisji ds. wizerunku i rozwoju liczebnego
 hm. Andrzej Jąderko – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Marcin Jurkowski – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Adrian Staroniek – Chorągiew Śląska ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 10 lutego 2007)
 phm. Urszula Figura – Chorągiew Śląska ZHP (od 10 lutego 2007)
 hm. Bożena Kalinowska – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Tomasz Kondrusiuk – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 phm. Wiktor Gruszka – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Tomasz Naganowski – Chorągiew Wielkopolska ZHP – przewodniczący komisji statutowo-regulaminowej (2005-2007)
 hm. Rafał M. Socha – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Ryszard Rutkowski – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – przewodniczący komisji statutowo-regulaminowej (2007)
 pwd. Dominik Król – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP (zrezygnował w trakcie kadencji – uchwała z 16 czerwca 2007)
 phm. Mateusz Nowak – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP (od 16 czerwca 2007)

Skład RN wybranej przez XXXII Zjazd ZHP (8 grudnia 2001 – 2 grudnia 2005) 
(36 osób)
 prof. zw. dr hab. hm. Wojciech Katner – Przewodniczący ZHP
 hm. Jacek Smura – wiceprzewodniczący ZHP
 hm. Wanda Czarnota – wiceprzewodnicząca ZHP
 hm. Andrzej Bajkowski – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Dariusz Klepa – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Sławomir Waś – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Małgorzata Sinica – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Maciej Szafrański – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Tomasz Łebek – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Lucjan Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Andrzej Żychowski – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Andrzej Grabowski – Chorągiew Krakowska ZHP (od 25 października 2003)
 hm. Jerzy Klinik – Chorągiew Krakowska ZHP (8 grudnia 2001 – 25 października 2003)
 hm. Paweł Miłobędzki – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Waldemar Dolata – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (od 26 czerwca 2004)
 hm. Jaromir Durczewski – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 hm. Lucyna Szypulska – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (8 grudnia 2001 – 7 marca 2004)
 hm. Tomasz Antoszek – Chorągiew Lubelska ZHP
 hm. Ryszard Smolarz – Chorągiew Lubelska ZHP
 hm. Krzysztof Budziński – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Marek Skrzydlewski – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Robert Konarski – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Jana Świnarska – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 phm. Krzysztof Parobczy – Chorągiew Opolska ZHP
 hm. Grzegorz Zieliński – Chorągiew Opolska ZHP
 hm. Marek Aftanas – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Grzegorz Bechta – Chorągiew Podkarpacka ZHP (od 15 czerwca 2003)
 hm. Helena Plebankiewicz – Chorągiew Podkarpacka ZHP (8 grudnia 2001 – 24 listopada 2002)
 hm. Jolanta Kreczmańska – Chorągiew Stołeczna ZHP – przewodnicząca komisji programowo-metodycznej
 hm. Jerzy Wartenberg – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Arkadiusz Godlewski – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Lucjan Kupczak – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Grażyna Widera – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Ewa Alicja Dyrda – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Jan Mikołaj Iwanow – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Tomasz Naganowski – Chorągiew Wielkopolska ZHP – przewodniczący komisji statutowo-regulaminowej
 hm. Rafał M. Socha – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Paweł Zygarłowski – Chorągiew Wielkopolska ZHP – przewodniczący komisji ekonomicznej
 hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
 hm. Wojciech Kręplewicz – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP (8 grudnia 2001 – 5 marca 2005)

W składzie RN przed 2001 
 hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP (1985–1989)
 hm. Jerzy Chrabąszcz (1990–1993)
 hm. Adam Czetwertyński – Chorągiew Stołeczna ZHP (1981–1985)
hm. Jacek Drożdżal - Chorągiew Rzeszowska ZHP (1990–1993)
 hm. Bartosz Jabłoński – Chorągiew Stołeczna ZHP (lata 80.)
 hm. Andrzej Jaczewski – Chorągiew Stołeczna ZHP (1981–1985)
hm. Grzegorz Nowik – Chorągiew Stołeczna ZHP (1981–1985)
 hm. Maria Łyczko – Chorągiew Krakowska ZHP (1990–1993)
 hm. Włodzimierz Paszyński – Chorągiew Stołeczna (lata 70.)
 hm. Krzysztof Pater - Chorągiew Stołeczna (1989–1990)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rady Naczelnej ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego